Biwa, jezero u Japanu
Biwa (glazbalo), vrsta lutnje
Japanska mušmula
Biwa hōshi